Байш (нем. Baisch) — немецкая фамилия.

 Байш, Герман (1846—1894) — немецкий живописец-ландшафтист, профессор Художественного училища в Карлсруэ.
 Байш, Рудольф Кристиан (1903—1990) - немецкий скульптор, художник и поэт.